Creep (2004), een Britse film uit 2004 onder regie van Christopher Smith
Creep (2014), een Amerikaanse film uit 2014 onder regie van Patrick Brice
Creep (Radiohead), een single van de Britse band Radiohead
Creep (Stone Temple Pilots), een single van de Amerikaanse band Stone Temple Pilots
Creep (TLC), een single van het Amerikaanse trio TLC
Creep (geologie), afglijdende verplaatsing van verweerd materiaal